Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 22. června 2015. Postoupilo z ní sedmnáct tenistů, z toho šestnáct přímo po výhrách ve třech kolech a jeden jako tzv. šťastný poražený po odstoupení Davida Ferrera z hlavní soutěže.

Hráči

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Kimmer Coppejans (1. kolo)
  Andrej Kuzněcov (2. kolo)
  Guido Pella (kvalifikační kolo)
  Tacuma Itó (2. kolo)
  Luca Vanni (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Daniel Muñoz de la Nava (1. kolo)
  Matthias Bachinger (2. kolo)
  Máximo González (1. kolo)
  Alejandro González (1. kolo)
  Adrián Menéndez-Maceiras (kvalifikační kolo)
  Dustin Brown (kvalifikován)
  Austin Krajicek (1. kolo)
  Ivan Dodig (kvalifikační kolo)
  John Millman (kvalifikován)
  Radu Albot (1. kolo)
  Oleksandr Nedověsov (kvalifikován)
  Bjorn Fratangelo (2. kolo)
  Taró Daniel (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (2. kolo)
  Albert Montañés (1. kolo)
  Norbert Gombos (1. kolo)
  Paul-Henri Mathieu (kvalifikační kolo)
  Ryan Harrison (1. kolo)
  Elias Ymer (kvalifikován)
  Farrukh Dustov ''(2. kolo)
  Horacio Zeballos (kvalifikován)
  Édouard Roger-Vasselin (kvalifikační kolo)
  Facundo Argüello (2. kolo)
  André Ghem (1. kolo)
  Michael Berrer (kvalifikován)
  Michał Przysiężny (2. kolo)
}}

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  Luca Vanni

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2015